Ринкон де Сан Лукас има више значења:

 Ринкон де Сан Лукас (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ринкон де Сан Лукас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику